Марусенко, Виталий Никитович (род. 1938) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Керченского горкома КПУ. Депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва.
 Марусенко, Михаил Александрович (род. 1946) — доктор филологических наук, профессор, специалист по французскому языку и литературе.